Joachim Hess (musicus) (1732-1819), Nederlands organist, etc.
Joachim Hess (regisseur) (1925-1992), Duits regisseur, bekend van televisieserie Heidi